A Segunda Divisão do Campeonato Carioca de Futebol, chamada de Série A2 a partir de 2021, é uma competição organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Já recebeu o nome de Série B1, Série B, Segunda Divisão, Grupo B da Primeira Divisão, Módulo Intermediário, Módulo Especial e Módulo Extra.

Sobre as edições

Edição atual

Edições

Títulos

Por Equipe 

 CAB:  A  herdou os resultados da AA Cabofriense.
 BAR:  O  chamava-se Barreira até 2004.
 MSP:  O  chamava-se Macaé Sports em 1999.
 SEN:  O  chamava-se Sendas até 2011.

Por cidade

Por mesorregião

Participações de campeões da Série A1 
Em negrito, os clubes participantes da edição atual (2021).

Notas